Gunung Api est un terme malais qui signifie littéralement « montagne de feu » et qui désigne, en tant que nom commun écrit sans majuscules, un volcan. En tant que nom propre, il désigne plusieurs montagnes :
 le Gunung Api, une montagne de Malaisie située dans l'état de Sarawak, sur l'île de Bornéo ;
 le Gunung Api, un volcan d'Indonésie formant l'île de Banda Api, dans la province des Moluques, dans les îles Banda ;
 Gunungapi est un autre nom du Lewotolo, un volcan d'Indonésie situé dans la province des Petites îles de la Sonde, sur l'île de Lembata.